Това е списък на част от пещерите в Република Македония.

Списъци за Северна Македония